Le  championnat arabe des clubs champions masculin de volley-ball s'est déroulé du 14 au  en Tunisie. Il met aux prises 18 clubs arabes.

Compétition

Premier tour

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Phase finale

Places 5 à 8

Places 1 à 8

Classement final

Récompenses 
 Meilleur attaquant : Hichem Kaâbi
 Meilleur contreur : Ilouoni Exo
 Meilleur serveur : Johnlenn Barreto
 Meilleur passeur : Mehdi Ben Cheikh
 Meilleur libero : Saddem Hmissi
 Meilleur réceptionneur : Ali Mohammed
 Meilleur marqueur : Rafael Raidel

Liens externes 
 .

Compétition de volley-ball en Tunisie
Volley-ball en Tunisie en 2014